Abd al-Malik est un prénom arabe composé de Abd serviteur, captif, esclave et Malik roi. 

Abd al-Malik (en ) peut désigner : 

 Abd al-Malik (646-705), cinquième calife omeyyade (de 685 à 705), commanditaire du dôme du Rocher à Jérusalem ;
 Abd al-Malik ibn Qatan al-Fihri (mort en 742), quinzième et dix-septième wali d’Al-Andalus (732-734 et 741) ;
 Abd al-Malik (a vécu au ), gouverneur de Saragosse, qui a inspiré le personnage de Marsile ;
 Abd al-Malik ben Nuh (mort en 961), émir samanide de Boukhara (de 954 à 961) ;
 Abd al-Malik al-Muzaffar (975-1008), Premier ministre de Hicham II à Cordoue de 1002 à 1008 ;
 Abu Marwan Abd al-Malik (1541-1578), sultan saadien ;
 Abd al-Malik ben Zaidan
 Abd al Malik (né en 1975), rappeur, slameur, compositeur, écrivain et réalisateur français.

Voir aussi